Línea 14 puede referirse a:

 Línea 14 del transporte urbano de Córdoba (Argentina).
 Línea 14 de colectivos de San Juan (Argentina).
 Línea 14 de colectivos de Santa Fe (Argentina).
 Línea 14 de CPTM, en São Paulo (Brasil).
 Línea 14 de Transportes Metropolitanos de Barcelona (España).
 Línea 14 de la EMT de Madrid (España).
 Línea 14 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona (España).
 Línea 14 de autobuses de San Sebastián (España).
 Línea 14 del TITSA, en Santa Cruz de Tenerife (España).
 Línea 14 de la EMT Valencia (España).
 Línea 14 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza (España).
 Línea 14 del metro de París (Francia).
 Línea 14 de ómnibus de Montevideo (Uruguay).
 Línea 14 de ómnibus de Maldonado (Uruguay).